Rio Santa Quiteria kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Santa Quitéria, vattendrag, Paraná, 
 Rio Quitéria (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 

Robotskapade Brasilienförgreningar